Гуарини (или Гварини; ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гуарини, Анна (1563—1598) — итальянская певица эпохи позднего Возрождения.
 Гуарини, Баттиста (1538—1612) — итальянский поэт.
 Гварини, Гварино (1624—1683) — итальянский архитектор, математик и богослов
 Гуарино Гуарини да Верона, Гварино Веронезе (, «Веронец»; 1370 или 1374 — 1460) — итальянский поэт, переводчик, гуманист. 
 Гуарини, Джастин (род. 1978) — американский певец.
 Гуарини, Эмиль (1879—1953) — изобретатель радиорелейной связи